George Miller (politicus), Amerikaans congreslid uit Californië
 George Miller (regisseur), Australisch regisseur
 George Miller (voetballer), Schots voetballer en voetbalcoach
 George Armitage Miller, Amerikaans psycholoog
 George Miller (artiest), Japans artiest en YouTube persoonlijkheid. Beter bekend onder zijn artiestennaam Joji. 
 George Miller (polospeler), Brits Olympisch kampioen polo